Kunbir är ett släkte av skalbaggar. Kunbir ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Kunbir